Sean M. Burke (né le  à Windsor, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ayant évolué au poste de gardien de but. Il est ensuite devenu entraîneur de gardiens.

Carrière dans la LNH 
Deuxième choix des Devils du New Jersey en 1985, il fut le  au total. Il joua son premier match en carrière avec les Devils, le . Il a participé deux fois au Match des étoiles en 1989 et en 2001. Il a évolué pour plusieurs franchises de la LNH pendant sa carrière, dans l'ordre : Devils du New Jersey, Whalers de Hartford, Hurricanes de la Caroline, Canucks de Vancouver, Flyers de Philadelphie, Panthers de la Floride, Coyotes de Phoenix, Flyers de Philadelphie Lightning de Tampa Bay et Kings de Los Angeles. La saison recrue de Sean Burke était plus rose que prévu avec les Devils : 10 victoires, 1 défaite en temps réglementaire. Il fut lors de cette saison le gardien ayant accordé le premier but en carrière du joueur étoile Joe Sakic.

Après 19 années passées dans la LNH, il prend sa retraite en 2007 après une dernière saison avec les Kings à 41 ans. Au terme de sa carrière, il accepte en 2008-2009 le poste de directeur du développement des joueurs chez les Coyotes de Phoenix, puis devient ensuite entraîneur des gardiens de but du club. Depuis le 2 mars 2021, il remplace Stéphane Waite, comme entraîneur des gardiens chez le Canadien de Montréal, ce dernier ayant été congédié par l'organisation.

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1983-1984 || Buzzers de St-Michael ||  || 25 ||  ||  ||  ||  || 120 || 4,86 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Marlboros de Toronto || LHO || 49 || 25 || 21 || 3 ||  || 211 || 4,24 ||  || 0 || 6 || 5 || 1 || 3 || 266 || 25 || 5,64 ||  || 0 || 
|-
| 1985-1986 || Marlboros de Toronto || LHO || 47 || 16 || 27 || 3 ||  || 233 || 4,92 ||  || 0 || 32 || 4 || 0 || 4 || 238 || 24 || 6,05 ||  || 0 || 
|-
| 1987-1988 || Devils du New Jersey || LNH || 13 || 10 || 1 || 0 || 688 || 35 || 3,05 || 88,3 || 1 || 6 || 17 || 9 || 8 || 999 || 57 || 3,42 || 88,9 || 1 || 14
|-
| 1988-1989 || Devils du New Jersey || LNH || 62 || 22 || 31 || 9 ||  || 230 || 3,84 || 87,3 || 3 || 54 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Devils du New Jersey || LNH || 52 || 22 || 22 || 6 ||  || 175 || 3,6 || 88 || 0 || 38 || 2 || 0 || 2 || 125 || 8 || 3,84 || 86 || 0 || 
|-
| 1990-1991 || Devils du New Jersey || LNH || 35 || 8 || 12 || 8 ||  || 112 || 3,59 || 87,2 || 0 || 18 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Gulls de San Diego || LIH || 7 || 4 || 2 || 1 || 424 || 17 || 2,41 ||  || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 160 || 13 || 4,88 ||  || 0 || 2
|-
| 1992-1993 || Whalers de Hartford || LNH || 50 || 16 || 27 || 3 ||  || 184 || 4,16 || 87,6 || 0 || 25 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Whalers de Hartford || LNH || 47 || 17 || 24 || 5 ||  || 137 || 2,99 || 90,6 || 2 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Whalers de Hartford || LNH || 42 || 17 || 19 || 4 ||  || 108 || 2,68 || 91,2 || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Whalers de Hartford || LNH || 66 || 28 || 28 || 6 ||  || 190 || 3,11 || 90,7 || 4 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Whalers de Hartford || LNH || 51 || 22 || 22 || 6 ||  || 134 || 2,69 || 91,4 || 4 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 25 || 7 || 11 || 5 ||  || 66 || 2,8 || 89,9 || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Canucks de Vancouver || LNH || 16 || 2 || 9 || 4 || 838 || 49 || 3,51 || 87,6 || 0 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Flyers de Philadelphie || LNH || 11 || 7 || 3 || 0 || 632 || 27 || 2,56 || 91,3 || 1 || 0 || 5 || 1 || 4 || 283 || 17 || 3,6 || 86 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || Panthers de la Floride || LNH || 59 || 21 || 24 || 14 ||  || 151 || 2,66 || 90,7 || 3 || 27 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Panthers de la Floride || LNH || 7 || 2 || 5 || 0 || 418 || 18 || 2,58 || 91,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Coyotes de Phoenix || LNH || 35 || 17 || 14 || 3 ||  || 88 || 2,55 || 91,4 || 3 || 10 || 5 || 1 || 4 || 296 || 16 || 3,24 || 90,4 || 0 || 0
|-
| 2000-2001 || Coyotes de Phoenix || LNH || 62 || 25 || 22 || 13 ||  || 138 || 2,27 || 92,2 || 4 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Coyotes de Phoenix || LNH || 60 || 33 || 21 || 6 ||  || 137 || 2,29 || 92 || 5 || 14 || 5 || 1 || 4 || 297 || 13 || 2,63 || 90,2 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || Coyotes de Phoenix || LNH || 22 || 12 || 6 || 2 ||  || 44 || 2,11 || 93 || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Coyotes de Phoenix || LNH || 32 || 10 || 15 || 5 ||  || 84 || 2,81 || 90,8 || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Flyers de Philadelphie || LNH || 15 || 6 || 5 || 2 || 825 || 35 || 2,55 || 91 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 40 || 1 || 1,5 || 88,9 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 35 || 14 || 10 || 4 ||  || 80 || 2,8 || 89,5 || 2 || 10 || 3 || 0 || 1 || 109 || 7 || 3,85 || 87,7 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Kings de Los Angeles || LNH || 23 || 6 || 10 || 5 ||  || 68 || 3,11 || 90,1 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Falcons de Springfield || LAH || 7 || 2 || 5 || 0 || 345 || 26 || 4,52 || 85,6 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 820 || 324 || 341 || 101 ||  || 2290 || 2,96 || 90,2 || 38 || 310 || 38 || 12 || 23 ||  || 119 || 3,32 || 88,8 || 1 || 16

International 

| 1986 ||  junior || Championnat du monde junior || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 7 || 3,5 ||  || 0 ||  || 
|-
| 1987 ||  Canada || Championnat du monde || 5 || 2 || 2 || 1 || 300 || 12 || 2,4 ||  ||  ||  ||  place
|-
| 1988 ||  Canada || Jeux olympiques || 4 || 1 || 2 || 1 || 238 || 12 || 3,02 ||  || 0 ||  ||  place
|-
| 1989 ||  Canada || Championnat du monde || 5 ||  ||  ||  || 275 || 10 || 2,18 || 88,3 || 1 ||  ||  Médaille d'argent
|-
| 1991 ||  Canada || Championnat du monde || 8 || 5 || 1 || 2 || 479 || 21 || 2,63 || 87,3 || 3 ||  ||  Médaille d'argent
|-
| 1992 ||  Canada || Jeux olympiques || 7 || 5 || 2 || 0 || 429 || 17 || 2,37 || 88 || 0 ||  ||  Médaille d'argent
|-
| 1997 ||  Canada ||Championnat du monde || 11 || 7 || 1 || 3 || 608 || 22 || 2,17 || 87,2 || 0 ||  || 
|-
| 2003 ||  Canada || Championnat du monde || 6 ||  ||  ||  || 329 || 7 || 1,28 ||  || 0 ||  ||  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en janvier 1967
Naissance à Windsor (Ontario)
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Gulls de San Diego (LIH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique canadien
Joueur des Marlboros de Toronto
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992